Dambrauskas ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandras Dambrauskas (1860–1938), litauischer katholischer Theologe, Philosoph, Literaturkritiker und Dichter
 Virginijus Dambrauskas (* 1962), litauischer Schachspieler und -funktionär